L'aranya de cel estrellat (en italià: Lampadario cielo stellato) és un llum de sostre de fusta dissenyat l'any 1956 per l'arquitecte italià Gualtiero Galmanini en una sola obra d'art numerada, com una escultura.

El llum es va instal·lar en un apartament de Milà, després d'una exposició d'art, el prototip i els projectes de l'obra única amb ganes d'ajuntar les peces de mons estel·lars. L'obra representa el naixement del disseny industrial a la dècada de 1950. El seu valor avui és inestimable.

El treball de disseny de Galmanini és un homenatge al seu amic i company de les innovadores investigacions arquitectòniques d'avantguarda Piero Portaluppi amb qui va fer una dissertació freqüent sobre l'astronomia, l'univers i les estrelles. Portaluppi va col·leccionar astrolabis i rellotges de sol, sovint fent incrustacions d'estrelles, com la famosa finestra del Palazzo Necchi. Portaluppi també va ser l'arquitecte de l'innovador Planetari de Milà, amb el seu cel estrellat.
A partir dels anys 50, també gràcies a la promoció de Galmanini en els cercles arquitectònics, les cobertes dels cels estrellats esdevingueren un símbol de l'arquitectura i de l'avantguarda innovadora.

Descripció 
El llum es caracteritza per una sèrie d'estrelles al sostre d'un significat particular, inspirades en el món dels planetaris de l'època. Els cels estrellats van ser una de les obres representatives típiques del disseny italià dels anys 50, el període d'estudi més prestigiós i interessant de la història del disseny italià.

Llums
Obres del 1956